Pituranthos intermedius är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Pituranthos intermedius ingår i släktet Pituranthos och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
intermedius